Ie puede referirse a los siguientes términos:

 i.e. abreviación de id est, expresión latina]] que forma parte de las locuciones latinas.
 I.e.  sigla o abreviación de la frase latina In exempla, es decir: «en ejemplos» e incluso "por ejemplos";
 .ie, dominio de Internet para Irlanda;
 Ie, una villa de la prefectura de Okinawa, Japón;
 Ie, antiguo sistema familiar japonés;
 Ie, antiguas casas comerciales japonesas.
 Ie, Abreviación de Internet Explorer.
 Е, letra del alfabeto cirílico.
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Véase también 
 IE ODA